Mande (Mande), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Javaa, Indonesië
 Mande (Mpunda), een plaats in het regentschap Bima van de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië
 Mande-Saint-Étienne, een dorp in Longchamps, een deelgemeente van Bertogne in de Belgische provincie Luxemburg
 Mande-Sainte-Marie, een gehucht in Sibret, een deelgemeente van Vaux-sur-Sûre in de Belgische provincie Luxemburg
 Mande, Hendrik, gestorven 1431, Nederlands mystiek auteur, werkzaam in kringen van de Moderne Devotie.

Zie ook 
 Mandé, een gemeente in Mali
 Mandé (bevolkingsgroep), een bevolkingsgroep in (onder meer) noordwest Burkina Faso
 Mandétalen, een taalgroep in West-Afrika